Julian Andriejewicz Kułakowski (ros. Юлиа́н Андре́евич Кулако́вский, ur. 25 czerwca 1855, zm. 21 czerwca 1919) – rosyjski historyk, bizantynolog, filolog, archeolog, tłumacz, dziennikarz.

Biogram 
Absolwent historii i filologii klasycznej Uniwersytetu Moskiewskiego. Następnie w latach 1878-1880 wykładowca tej uczelni, od 1880 na uniwersytecie w Kijowie. Uczestnik wykopaliskach archeologicznych na Krymie. W latach 1884-1908 brał udział we wszystkich Międzynarodowych Kongresach Archeologicznych. Uczestnik Międzynarodowych Kongresów Historycznych w 1909 w Berlinie i w 1912 w Lejdzie. Początkowo specjalizował się w historii starożytnej, następnie poświęcił się bizantynologii. Pozostawił po sobie historię Bizancjum od 395 do 717 roku (3 tomy, Kijów 1913-1915). Jego bratem był slawista Płaton Kułakowski (1848-1913).

Wybrane publikacje 
 «Армия в Римском государстве» («Университетские известия», 1881, № 10);
 «Светоний и его биографии Цезарей» («Университетские известия», 1881, № 10);
 «Краткий разбор архаизмов у Плавта в связи с влиянием их на критику текста» («Университетские известия», 1882, № 1);
 «Отношение римского правительства к коллегиям» («Журнал Министерства народного просвещения», 1882, № 1);
 «Организация разработки рудников в Римской империи» («Университетские известия», 1882, № 11);
 «Италия при римских императорах» («Университетские известия», 1884, № 10);
 «Современное состояние английских университетов» («Русский вестник», 1886, № 7);
 «Монте-Кассино» («Русский вестник», 1887, № 9);
 «Археология в Риме» («Русский вестник», 1888, № 1);
 «Философ Эпикур и вновь открытые его изречения» («Университетские известия», 1889, № 4);
 «Классические языки в русских гимназиях» («Русская школа», 1890, № 4);
 «Древности Южной России: Керченская христианская катакомба 491 года» (СПб., 1891);
 «К вопросу о русском народном стихе» («Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», 1891, Кн. 4);
 «К объяснению надписи с именем императора Юстиниана, найденной на Таманском полуострове» («Византийский временник», 1895, Т. 2, кн. 1);
 «Древности Южной России: Две керченские катакомбы с фресками» (СПб., 1896);
 «Заметки по истории и топографии Крыма» («Археологические известия и заметки», 1896, Т. 4);
 «К истории Боспора Киммерийского в конце VI века» («Византийский временник», 1895, Т. III, кн. 1);
 «К вопросу о прифагореизме [царя] Нумы [Помпилия]» («Филологическое обозрение», 1896, Т. 10);
 «Цицерон в истории европейской культуры» («Киевлянин», 1896, № 95);
 «Где находилась Вичинская епархия Константинопольского патриархата?»(«Византийский временник», 1897, Т. IV, кн. 3-4);
 «Гонорар в русских университетах» (Киев, 1897);
 «Христианство у алан»(«Византийский временник», 1898, Т. 5, кн. 1);
 «К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке» («Журнал Министерства народного просвещения», 1898, № 2);
 «Епископа Феодора „Аланское послание“» («Записки Императорского Одесского общества истории и древностей», 1898, Т. 21, ч. 2);
 «Новые данные из истории Старого Крыма» («Записки Императорского Русского археологического общества», 1898, Т. 10, вып. 3-4);
 «К вопросу о каменных бабах» («Археологические известия и заметки», 1898, Т. 6);
 «Смерть и бессмертие в представлениях древних греков» (Киев, 1899);
 «Карта Европейской Сарматии по Птолемею» (Киев, 1899);
 «Аланы по сведениям классических и византийских писателей» («Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца», 1899, Кн. 13);
 «Славянское слово „плот“ в записи византийцев» («Византийский временник», 1900, Т. 7, кн. 1-2);
 «Надписи Никеи и её окрестностей» («Известия Русского Археологического института в Константинополе», 1900, Т. 6, вып. 1);
 «Вновь открытая присяга на имя Августа» («Филологическое обозрение», 1901, Т. 20);
 «Друнг и друнгарий» («Византийский временник», 1902, Т. IX, кн. 1);
 «Раскопки в Ольвии (в 1900 г.)» («Отчет Императорской Археологической комиссии за 1900 год», СПб., 1902);
 «Международный конгресс исторических наук в Риме» («Университетские известия», 1903, № 5);
 «Византийский лагерь конца X века» («Византийский временник», 1903, Т. 10, кн. 1-2);
 «К вопросу о происхождении фемного строя Византийской империи» («Сборник статей по истории права, посвященный Михаилу Флегонтовичу Владимирскому-Буданову его учениками и почитателями по случаю 35-летия его учено-литературной деятельности (1868—1903 гг.)», Киев, 1904);
 «К вопросу о фемах Византийской империи» («Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики», Киев, 1904);
 «К вопросу об имени и истории фемы Опсикий» («Византийский временник», 1904, Т. 11, кн. 1-2);
 «Греческие города на Черноморском побережье» («Книга для чтения по русской истории, составленная при участии профессоров и преподавателей», М., 1904, Т. 1);
 «Проект нового устава гимназий» (Киев, 1904);
 «Речь на открытии Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича 30 декабря 1904 года» («Освящение и открытие Киевского художественно-промышленного и научного музея императора Николая Александровича», Киев, 1905);
 «Византийский лагерь X века» («Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902 г.», Харьков, 1905, Т. 3);
 «Где начинается территория славян по Иордану?» («Журнал Министерства народного просвещения», 1905, № 3);
 «Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк» (Киев, 1906; 2-е изд., доп. — Киев, 1914);
 «Новые домыслы о происхождении имени „Русь“» («Университетские известия», 1906, № 6);
 «„Стратегика“ императора Никифора: Греческий текст по рукописи Московской Синодальной библиотеки с общими объяснениями» («Записки Императорской Академии наук», 1908, Т. 8: Историко-филологическое отделение. № 9);
 «Керчь и её христианские памятники» («Православная богословская энциклопедия», СПб., 1908, Т. 9);
 «Из Берлина: Международный конгресс историков» («Журнал Министерства народного просвещения», 1908, № 10);
 «Лекции по истории Византии» (Киев, 1909, литографированное издание);
 «Римское государство и его армия в их взаимоотношении и историческом развитии» («Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению», СПб., 1909);
 «К вопросу о дате возвращения Креста Господня в Иерусалим из персидского плена» («Сборник статей в честь проф. В. П. Бузескула: Издан по поводу тридцатилетия его научно-педагогической деятельности», Харьков, 1914);
 «Император Фока» («Университетские известия», 1914, № 1);
 «К критике известий Феофана о последнем годе правления Фоки» («Византийский временник», 1914, Т. 21);
 «Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков» (Пучков А. А. Культура антикварных несходств: Силуэты, профили, личины. Киев: Феникс, 2012. С. 387—431).

Bibliografia 
 http://www.hrono.info/biograf/bio_k/kulakovski_yu.html

Ludzie związani z Kijowem
Rosyjscy bizantynolodzy
Rosyjscy historycy
Urodzeni w 1855
Zmarli w 1919